Poniżej znajduje się Lista zawodników Ultraligi ułożona według pierwszej litery nazwiska. Pod uwagę zostali wzięci zarówno zawodnicy, jak i trenerzy. W przypadku, gdy zawodnik zmienił pseudonim w trakcie kariery, podane są wszystkie jego wariację.

Lista 
Stan na 22.02.2023 r.

Polska

Przypisy 

Polscy zawodowi gracze komputerowi
Polscy sportowcy
Streamerzy